Walnut Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Walnut Hill (Illinois)
Walnut Hill (Tennessee)